Flitterwochen – film del 1928 diretto da E.W. Emo
Flitterwochen – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da B. Vogler, Georg Woelz
Flitterwochen – film del 1936 diretto da Carl Lamac
Flitterwochen – film del 1980 diretto da Klaus Lemke